|-
| 30301 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30302 - ||  || 28 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30303 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30304 - ||  || 27 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30305 Severi || 2000 JA || 1 mai 2000 ||  || 
|-
| 30306 Frigyesriesz || 2000 JD || 2 mai 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 30307 Marcelriesz || 2000 JE || 2 mai 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 30308 - ||  || 1 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30309 - ||  || 3 mai 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 30310 - ||  || 3 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30311 - ||  || 9 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30312 - ||  || 3 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30313 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30314 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30315 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30316 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30317 - ||  || 3 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30318 - ||  || 5 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30319 - ||  || 5 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30320 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30321 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30322 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30323 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30324 - ||  || 5 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30325 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30326 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30327 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30328 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30329 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30330 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30331 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30332 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30333 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30334 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30335 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30336 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30337 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30338 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30339 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30340 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30341 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30342 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30343 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30344 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30345 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30346 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30347 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30348 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30349 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30350 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30351 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30352 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30353 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30354 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30355 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30356 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30357 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30358 - ||  || 9 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30359 - ||  || 9 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30360 - ||  || 9 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30361 - ||  || 9 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30362 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30363 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30364 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30365 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30366 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30367 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30368 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30369 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30370 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30371 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30372 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30373 - ||  || 9 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30374 - ||  || 9 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30375 - ||  || 9 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30376 - ||  || 5 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30377 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30378 - ||  || 6 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 30379 - ||  || 2 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30380 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30381 - ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30382 - ||  || 15 mai 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 30383 - ||  || 26 mai 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 30384 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30385 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30386 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30387 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30388 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30389 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30390 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30391 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30392 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30393 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30394 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30395 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30396 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30397 - ||  || 24 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 30398 - ||  || 30 mai 2000 ||  || 
|-
| 30399 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30400 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-